Horridoh bezeichnet 

 den Jagdruf Horrido und
 das Gebäude Horridoh (Bad Suderode)